Kabinett Gladstone steht für folgende Regierungen des Vereinigten Königreichs:

 Kabinett Gladstone I (1868 bis 1874)
 Kabinett Gladstone II (1880 bis 1885) 
 Kabinett Gladstone III (1886) 
 Kabinett Gladstone IV (1892 bis 1894)